

Patronyme français

Caen
 Louis-Auguste Lavalley-Dupéroux (1800-1885), ingénieur français ; ses deux fils :
 Gaston Lavalley (1834-1922), bibliothécaire, écrivain et historien français, auteur du Catalogue des papiers de Pierre-Louis Le Cerf [professeur de droit, 1783-1868], Caen, 1880.
 Georges-Aimar Lavalley (1830-1882), directeur du Musée des Antiquités de Caen.
 Agénor-Georges Lavalley, architecte français du XIXe siècle, co-titulaire d'un brevet pour un compteur hydraulique et auteur d'un Projet pour l'établissement de fontaines à Caen, couronné en 1853 (manuscrit conservé à la Bibliothèque de Caen).

Paris
 Alexandre Lavalley (1821-1892), ingénieur et homme politique français.
 Alexandre Claude Louis Lavalley (1862-1927), peintre français.

Ailleurs
 Adrienne LaValley, actrice américaine.
 Janet LaValley, chanteuse américaine.
 Jim Lavalley, bobeur olympique canadien.
 Terry R. LaValley, évêque de New-York.

Toponymes aux États-Unis
 La Valley, secteur non constitué en municipalité du Comté de Costilla, au Colorado.
 La Valley, ville fantôme du Comté de Hudspeth au Texas.

Notes